Cuspius ist der Familienname folgender Personen:

 Gaius Cuspius Pansa, antiker römischer Bürger von Pompeji
 Lucius Cuspius Camerinus, römischer Suffektkonsul (126)
 Lucius Cuspius Pactumeius Rufinus (* ca. 100), römischer Politiker und Senator